|-
| 37701 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37702 - ||  || 20 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37703 - ||  || 11 februarie 1996 || Xinglong || 
|-
| 37704 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37705 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37706 - || 1996 RN || 8 septembrie 1996 ||  || , 
|-
| 37707 - ||  || 15 septembrie 1996 || Prescott || 
|-
| 37708 - ||  || 13 septembrie 1996 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37709 - ||  || 12 septembrie 1996 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37710 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37711 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37712 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37713 - ||  || 13 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37714 - ||  || 11 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 37715 - ||  || 13 septembrie 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 37716 - ||  || 15 septembrie 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 37717 - ||  || 11 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 37718 ||  || 20 septembrie 1996 || Xinglong || 
|-
| 37719 ||  || 18 septembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37720 - ||  || 23 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 37721 - ||  || 10 octombrie 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 37722 - ||  || 12 octombrie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 37723 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37724 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37725 - ||  || 11 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37726 - ||  || 12 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37727 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37728 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37729 Akiratakao ||  || 14 octombrie 1996 ||  || T. Seki
|-
| 37730 ||  || 10 octombrie 1996 || Xinglong || 
|-
| 37731 ||  || 5 octombrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37732 - ||  || 10 octombrie 1996 || La Silla || 
|-
| 37733 - ||  || 16 octombrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 37734 - ||  || 30 octombrie 1996 ||  || , 
|-
| 37735 - || 1996 VL || 1 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 37736 Jandl ||  || 15 noiembrie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 37737 - ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37738 - ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37739 - ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37740 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 37741 - ||  || 30 noiembrie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37742 - ||  || 30 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 37743 - || 1996 XQ || 1 decembrie 1996 || Chichibu || 
|-
| 37744 - ||  || 8 decembrie 1996 || Catalina Station || 
|-
| 37745 - ||  || 8 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37746 - ||  || 14 decembrie 1996 || Chichibu || 
|-
| 37747 - || 1996 YS || 20 decembrie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37748 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 37749 - ||  || 12 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 37750 || 1997 BZ || 19 ianuarie 1997 || Xinglong || 
|-
| 37751 - ||  || 1 februarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37752 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37753 - ||  || 7 februarie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 37754 - ||  || 6 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37755 - || 1997 EA || 1 martie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37756 - ||  || 3 martie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 37757 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37758 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37759 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37760 - ||  || 10 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37761 - ||  || 5 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37762 - ||  || 2 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37763 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37764 - ||  || 2 aprilie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 37765 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37766 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37767 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37768 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37769 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37770 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37771 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37772 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37773 - ||  || 7 aprilie 1997 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 37774 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37775 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37776 - ||  || 8 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37777 - ||  || 12 aprilie 1997 ||  || , 
|-
| 37778 - ||  || 29 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37779 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37780 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37781 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37782 Jacquespiccard ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37783 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37784 - ||  || 23 septembrie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 37785 - ||  || 27 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 37786 Tokikonaruko ||  || 30 septembrie 1997 || Moriyama || 
|-
| 37787 - ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37788 Suchan ||  || 25 septembrie 1997 || Ondřejov || 
|-
| 37789 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37790 - ||  || 27 octombrie 1997 || La Silla || 
|-
| 37791 - ||  || 7 noiembrie 1997 || Prescott || 
|-
| 37792 ||  || 2 noiembrie 1997 || Xinglong || 
|-
| 37793 - || 1997 WE || 18 noiembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37794 ||  || 19 noiembrie 1997 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 37795 - ||  || 24 noiembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37796 ||  || 24 noiembrie 1997 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 37797 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37798 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37799 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 37800 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-